Snabba cash kan syfta på:

 Snabba cash – en spänningsroman av Jens Lapidus från 2006
 Snabba cash (film) – en svensk långfilm från 2010 regisserad av Daniel Espinosa
 Snabba cash (TV-serie) – en svensk dramaserie från 2021